oostelijke bergbessenpikker (Paramythia montium)
westelijke bergbessenpikker (Paramythia olivacea)

Zie ook 
 Paramythia (geslacht)